Ро́бертсон () — прізвище шотландського або північноанглійського походження, буквально походить від  («син Роберта»)

Відомі носії прізвища:
 Арчі Робертсон (, 1929—1978) — шотландський футболіст, нападник.
 Брітт Робертсон (; 1990) — американська актриса.
 Девід Робінсон (;  1958) — американський диригент.
 Денніс Робертсон (; 1890—1963) — британський економіст.
 Джеймс Робертсон (; 1813—1888) — англійський фотограф.
 Джон Робертсон:
 Джон Робертсон (; 1964) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника, потім — футбольний тренер.
 Джон Робертсон (; 1953) — шотландський футболіст, що грав на позиції лівого вінгера, потім — футбольний тренер.
 Джордж Робертсон (; 1946) — генеральний секретар НАТО (1999—2004).
 Елвін Робертсон (;  1962) — американський баскетболіст, захисник.
 Ендрю Робертсон (;  1994) — шотландський футболіст, захисник.
 Кетлін Робертсон (;  1973) — канадська акторка.
 Кліфф Робертсон (; 1923—2011) — американський актор, володар премії «Оскар» (1969) за головну роль у фільмі «Чарлі».
 Кристина Робертсон (; 1796—1854) — британська (шотландська за походженням) портретистка.
 Леонард Робертсон (;  1950) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (1976).
 Майк Робертсон (;  1985) — канадський сноубордист, олімпійський медаліст (2010).
 Марк Робертсон (;  1984) — британський регбіст, олімпійський медаліст (2016).
 Морган Робертсон (; 1861—1915) — американський письменник в жанрі фантастики.
 Натан Робертсон (;  1977) — британський бадмінтоніст, олімпійський медаліст (2004).
 Ніл Робертсон (; 1982) — австралійський професіональний гравець у снукер.
 Патрісія Робертсон (; 1963—2001) — американська лікарка і космонавтка НАСА.
 Пет Робертсон (;  1930) — американський підприємець, проповідник, релігійний діяч.
 Пітер Робертсон (;  1976) — австралійський тріатлоніст.
 Роббі Робертсон (;  1943) — канадський гітарист і співак (автор-виконавець).
 Рона Робертсон (;  1970)  — новозеландська бадмінтоністка.
 Флойд Робертсон (; 1937—1983) — колишній ганський професійний боксер напівлегкої ваги.
 Фредерік Вільям Робертсон (; 1816—1853) — англійський богослов Великої Британії XIX століття.
 Ширлі Робертсон (;  1968) — британська яхтсменка, олімпійська чемпіонка (2000, 2004).

Див. також 
 Клан Робертсон

Примітки 

Патронімічні прізвища